Primera División de Chile 1954 var den chilenska högstaligan i fotboll för säsongen 1954, som slutade med att Universidad Católica vann för andra gången.

Grundserien

Mästerskapsserien

Total tabell

Nedflyttningsserien

Total tabell

Iberia flyttades ner inför säsongen 1955.

Referenser 
 RSSSF Chile 1954

1954 i Chile
Fotbollssäsongen 1954
Fotboll i Chile
Primera División de Chile